Найтсбридж ( — «рыцарский мост»):

Топоним

Австралия 
 Найтсбридж — поместье в Касл-Хилл (Сидней, Австралия).

Великобритания 
  — улица и район в Лондоне.
 Найтсбридж — деревня а Глостершире.

Станция метро 
 Найтсбридж — станция лондонского метро (линия «Пиаадилли»).

Прочее 
 Кладбище Найтсбридж (Франция) — названо в честь траншейной системы времён Первой мировой войны около Бомон-Амеля.
 Военное кладбище Найтсбридж (Ливия) — создано к северу от города Акрома (Акрама) после Второй мировой войны.
 Найтсбридж — кодовое название союзников, базировавшихся южнее Акромы, ставших центром сражения при Найтсбридже (1942 год).